Villabona hace referencia a varios artículos:

Localidades en España
 Villabona (Asturias), núcleo de población perteneciente a la parroquia de Villardeveyo, en el municipio asturiano de Llanera;
 Villabona (Guipúzcoa), en Guipúzcoa (oficialmente Villabona-Amasa);
 Villabona (La Rioja), antiguo nombre de la localidad de Haro desde finales del siglo XIII a comienzos del XIV;

Además
 Villabona de Asturias, estación de ferrocarril en la localidad asturiana de Villabona.